Зеленые — фамилия и дворянский род. Известные носители:* 
 Зеленой, Иван Ильич (1819—1877) — генерал-майор.
 Зеленой, Илья Александрович (1841—1906) — капитан 1-го ранга, флаг-капитан великого князя Константина Николаевича, воспитатель великих князей Константина и Дмитрия Константиновичей.
 Зеленой, Никандр Ильич (1829—1888) — генерал-майор по адмиралтейству, публицист, педагог, редактор журнала «Морской сборник».